Il doppio del torneo di tennis Copa Petrobras Brazil 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Máximo González e Sergio Roitman che hanno battuto in finale Carlos Berlocq e Martín Vassallo Argüello 6-4, 68-7, 6-3.

Teste di serie 

 Tomas Behrend /  Marcos Daniel (semifinali)
 Carlos Berlocq /  Martín Vassallo Argüello (finale)

 Diego Junqueira /  Mirko Pehar (quarti di finale)
 Máximo González /  Sergio Roitman (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Petrobras Brazil 2005